La rue du Havre est une voie nommée d'après Le Havre, ville française de la Seine-Maritime, ou plus simplement d'après le terme « havre ». Plusieurs communes françaises comportent une telle voie.

France

Alsace 
 Bas-Rhin :
 Rue du Havre, Diebolsheim
 Rue du Havre, Strasbourg

 Haut-Rhin :
 Rue du Havre, Mulhouse

Aquitaine 
 Gironde :
 Rue du Havre, Bordeaux

Basse-Normandie 
 Calvados :
 Rue du Havre, Caen
 Rue du Havre, Hermanville-sur-Mer

 Manche :
 Rue du Havre, Agon-Coutainville
 Rue du Havre, Barneville-Carteret
 Rue du Havre, Quinéville

Bourgogne 
 Côte-d'Or :
 Rue du Havre, Dijon

 Saône-et-Loire :
 Rue du Havre, Le Creusot

Bretagne 
 Finistère :
 Rue du Havre, Brest

 Ille-et-Vilaine :
 Rue du Havre, Saint-Coulomb
 Rue du Havre, Saint-Malo

Champagne-Ardenne 
 Marne :
 Rue du Havre, Reims

Haute-Normandie 
 Seine-Maritime :
 Rue du Havre, Lillebonne
 Rue du Havre, Saint-Valery-en-Caux

Île-de-France 
 Paris :
 Rue du Havre, Paris

 Seine-et-Marne :
 Rue du Havre, Combs-la-Ville

 Seine-Saint-Denis :
 Rue du Havre, Aulnay-sous-Bois
 Rue du Havre, Épinay-sur-Seine

 Val-de-Marne :
 Rue du Havre, Chevilly-Larue
 Rue du Havre, Saint-Maur-des-Fossés

 Yvelines :
 Rue du Havre, Mantes-la-Ville

Lorraine 
 Moselle :
 Rue du Havre, Creutzwald

Midi-Pyrénées 
 Tarn :
 Rue du Havre, Trébas

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Rue du Havre, Faches-Thumesnil
 Rue du Havre, Lille
 Rue du Havre, Roubaix
 Rue d'Havre, Tourcoing

 Pas-de-Calais :
 Rue du Havre, Béthune
 Rue du Havre, Boulogne-sur-Mer
 Rue du Havre, Bruay-la-Buissière
 Rue du Havre, Calais
 Rue du Havre, Hulluch
 Rue du Havre, Lens
 Rue du Havre, Liévin
 Rue du Havre, Mazingarbe
 Rue du Havre, Sallaumines

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Rue du Havre, Saint-Herblain

 Sarthe :
 Rue du Havre, Le Mans

Picardie 
 Oise :
 Rue du Havre, Précy-sur-Oise

Poitou-Charentes 
 Charente-Maritime :
 Rue du Havre, Ars-en-Ré
 Rue du Havre, La Rochelle

Réunion 
 Rue du Havre, Le Port
 Rue du Havre, Saint-Pierre

Littérature 
 Rue du Havre, roman de Paul Guimard (1957)

Télévision 
 Rue du Havre, téléfilm français de Jean-Jacques Vierne diffusé en 1962 (adaptation du roman de Paul Guimard)

Havre Rue